

Toponyme 
 Sidi Hassine, ville de Tunisie située à l'ouest de la capitale Tunis

Patronyme 
 David Hassine, figure de la poésie liturgique juive marocaine ;
 Ghada Hassine, haltérophile tunisienne ;
 Habib Hassine, judoka tunisien ;
 Hédi Jouini, chanteur tunisien ;
 Juliette Hassine, historienne de la littérature, traductrice et critique littéraire israélienne ;
 M'hamed Hassine Fantar, historien et universitaire tunisien ;
 Atef Ben Hassine, acteur et metteur en scène tunisien ;
 Awatef Ben Hassine, athlète tunisienne ;
 Ayman Ben Hassine, cycliste tunisien ;
 Bilel Ben Hassine, joueur tunisien de volley-ball ;
 Oum Kalthoum Ben Hassine (née en 1946), biologiste tunisienne ;
 Seifallah Ben Hassine, alias Abou Iyadh, militant islamiste tunisien ;
 Walid Ben Hassine, footballeur tunisien.

Personnalités portant ce prénom 
 Hassine Ayari, lutteur tunisien ;
 Hassine Belkhouja, volleyeur tunisien ;
 Hassine Bey, prince tunisien de la dynastie husseinite ;
 Hassine Bouhageb, médecin, éducateur et promoteur du sport tunisien ;
 Hassine Haj Youssef, ethnomusicologue, pédagogue et producteur radiophonique tunisien ;
 Hassine Raouf Hamza, historien et universitaire tunisien.

Divers 
 Général Husseïn, homme politique tunisien ;
 Sidi Hassine, délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Tunis.